Le Microsoft certified application developer, une certification délivrée par Microsoft.
 La maison de la culture arménienne de Décines, une institution communautaire arménienne.
 Le Déficit en acyl-coenzyme A déshydrogénase des acides gras à chaîne moyenne, une maladie génétique